Бассани () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бассани Антивари, Гайя (род. 1978) — азербайджанская горнолыжница итальянского происхождения.
 Бассани, Джорджио (1916—2000) — итальянский писатель и поэт.